Denumirea de Veselinovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Veselinovo, un sat în comuna Tundja, regiunea Iambol;
 Veselinovo, un sat în comuna Smeadovo, regiunea Șumen.